Прогресс М-26М — транспортный грузовой космический корабль (ТГК) серии «Прогресс», стартовавший к Международной космической станции 17 февраля 2015 года. 58-й российский корабль снабжения МКС.

Хроника полёта 

17 февраля 2015 года в 14 часов 00 минут 17 секунд по московскому времени с космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблём (ТГК) «Прогресс М-26М». В 19 часов 57 минут по московскому времени осуществлена стыковка грузового корабля к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» Международной космической станции.

26 февраля и 3 марта планируется корректировка орбиты МКС с помощью двигателей «Прогресса», необходимая для формирования более удобной орбиты для предстоящего возвращения космического корабля «Союз ТМА-14М», намеченного на 12 марта.

4 апреля 2015 года ЦУП увеличил высоту полета МКС с помощью двигателей «Прогресса М-26М» на 700 метров, создав оптимальные баллистические условия для стыковки МКС с грузовым кораблем «Прогресс М-27М». Стыковка не состоялась, т.к. корабль «Прогресс М-27М» был выведен на нерасчётную орбиту и потерян.

23 апреля МКС с помощью двигателей «Прогресса М-26М» увернулась от столкновения с разрушившемся спутником.

16 мая 2015 года ЦУП увеличил орбиту полета МКС на 900 метров, создав тем самым оптимальные баллистические условия для расстыковки МКС с пилотируемым кораблем «Союз ТМА-15М».

16 мая 2015 года была предпринята попытка коррекции орбиты МКС, однако двигатели грузовика «Прогресс М-26М» не запустились в расчетное время и коррекция не состоялась. Повторная попытка была предпринята 18 мая, и была успешной.

8 июня 2015 года ЦУП скорректировал орбиту полета МКС в связи с опасностью столкновения с космическим мусором, представляющим собой фрагмент ступени американской ракеты-носителя. Двигатели пристыкованного к МКС космического грузовика «Прогресс М-26М» были запущены в расчетное время. В результате маневра МКС уклонилась от обломка космического мусора.

18 июня 2015 года двигатели грузовика увеличили орбиту МКС на 900 метров, создав тем самым оптимальные баллистические условия для стыковки МКС с пилотируемым кораблем «Союз ТМА-17М».

14 августа 2015 года в 13 часов 18 минут по московскому времени произведена расстыковка грузового корабля «Прогресс М-26М» с МКС. В 17 часов 17 минут останки корабля упали в несудоходной части Тихого океана.

Перечень грузов 

Суммарная масса всех доставляемых грузов — 2 370 кг. В том числе:

См. также 
 Список аппаратов серии Прогресс
 Международная космическая станция
 Гагаринский старт
 Список космических запусков России в 2015 году

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница корабля «Прогресс М-26М» на сайте Федерального Космического Агентства, с перечнем грузов, фотографиями, и хроникой полёта.
 Видео с запуском корабля «Прогресс М-26М» на сайте Телестудия Роскосмоса

Космические корабли серии «Прогресс»